Borgne kan avse:

 Borgne (musikgrupp) –en schweizisk black metal-grupp

Geografi

Haiti 

 Arrondissement du Borgne, arrondissement, Nord, 
 Borgne (kommun), Nord, 
 Le Borgne, ort, Nord,

Schweiz 

 Borgne (vattendrag),

USA 

 Lake Borgne – saltvattensjö i Louisiana,